Семён Алексеевич Мельников (1915—1982) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Семён Мельников родился 14 сентября 1915 года в селе Ахтырка (ныне — Колпнянский район Орловской области). После окончания семи классов школы работал взрывником на золотых приисках. В мае 1937 года Мельников был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях три раза был ранен.

К апрелю 1945 года гвардии старшина Семён Мельников был помощником командира взвода 264-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Кёнигсберга. В ночь с 5 на 6 апреля 1945 года Мельников во главе группы бойцов штурмом взял важный опорный пункт немецкой обороны в районе населённого пункта Вальдгартен (ныне — в черте Калининграда).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при штурме Кёнигсберга» гвардии старшина Семён Мельников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7281.

После окончания войны Мельников был демобилизован. Проживал и работал сначала в Чите, затем в посёлке Первомайский Шилкинского района Читинской области. Умер 13 апреля 1982 года, похоронен в Первомайском.

Был также награждён рядом медалей.

В честь Мельникова названа улица в Шилке и установлен бюст в Колпне.

Примечания

Литература 
 
 Алешкин А. М. Сердцем на амбразуру. — Иркутск, 1976.
 Балязин В. Н. Штурм Кенигсберга. — М.: Воениздат, 1964.
 За землю родную. — Орёл, 1963.
 Фролов П. И., Пирогов В. А., Макушев А. Ф. Боевое созвездие орловцев. — Тула, 1985.

Родившиеся в Колпнянском районе
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Забайкальском крае